Arisaka M1910 – wersja karabinu Arisaka Typ 38 kalibru  7 x 57 mm Mauser produkowana w Japonii na zamówienie Meksyku.
 Bergmann M1910 – zmodernizowana wersja ckm-u Bergmann M1902
 Browning M1910 – belgijski pistolet samopowtarzalny.
 Frommer M1910 – austro-węgierski pistolet samopowtarzalny
 Glisenti M1910 – włoski pistolet samopowtarzalny